Дейв Лоурі (,  14 лютого 1965, Садбері) — колишній канадський хокеїст, що грав на позиції крайнього нападника.

Провів понад тисячу матчів у Національній хокейній лізі.

Ігрова кар'єра 
Хокейну кар'єру розпочав 1982 року.

1983 року був обраний на драфті НХЛ під 110-м загальним номером командою «Ванкувер Канакс».

Протягом професійної клубної ігрової кар'єри, що тривала 20 років, захищав кольори команд «Ванкувер Канакс», «Сент-Луїс Блюз», «Флорида Пантерс», «Сан-Хосе Шаркс» та «Калгарі Флеймс».

Загалом провів 1195 матчів у НХЛ, включаючи 111 ігор плей-оф Кубка Стенлі.

Тренерська кар'єра 
Як асистент головного тренера працював у клубі «Калгарі Флеймс», також був головним тренером клубів ЗХЛ «Калгарі Гітмен» та «Вікторія Роялс».

Статистика гравця

Статистика тренера

Посилання 
 

Канадські хокеїсти
Хокеїсти «Ванкувер Канакс»
Хокеїсти «Сент-Луїс Блюз»
Хокеїсти «Флорида Пантерс»
Хокеїсти «Сан-Хосе Шаркс»
Хокеїсти «Калгарі Флеймс»
Хокеїсти АХЛ
Задрафтовані «Ванкувер Канакс»
Канадські хокейні тренери
Тренери «Калгарі Флеймс»
Уродженці Садбері